Samsung SGH-J210 (інша назва — Samsung J210) — мобільний телефон південнокорейської компанії Samsung Electronics серії SGH, випущений 2007 року і знятий з продажу 2008 року після релізу. Продавався в Південній Кореї, Росії, Україні і в інших країнах.

Вид 

 Корпус — пластмасовий (колір — чорний)
 Екран — пластиковий (прозорий)
 Клавіатура — пластмасова (колір — чорний)
 Кришка — пластмасова (колір — чорний)
 Камера — пластикова (прозорий)
 Акумулятор — чорно-білий (кислотний)
 Внутрі — пластмас і метал

Інтерфейси 

 Камера
 Навушники
 USB
 Органайзер
 Файли
 Bluetooth
 Відео
 Музика
 Налаштування
 Календар
 Контакти
 Рінгтони
 SMS
 Java-ігри і програми
 Зарядка
 Акумулятор

Цікаві факти 

В стандартних навушниках 8 проводів і великі баси, які автоматично є в музиці і радіо телефону.

Також є схожа модель цієї моделі — J200, з якою вони схожі видом.

Мобільні телефони, представлені в 2007 році
Стільникові телефони Samsung